Южнокорейский певец, автор песен, рэпер и продюсер G-Dragon начал свою карьеру в составе южнокорейского бойз-бэнда Big Bang. Его дискография как сольного исполнителя началась в 2009 году и включает в себя три студийных альбома, два мини-альбома, один совместный альбом, четыре концертных альбома и несколько других синглов.

В 2009 году G-Dragon выпустил свой дебютный студийный альбом "Heartbreaker". Он был продан тиражом более 300 000 копий и стал альбомом года на Mnet Asian Music Awards в 2009 году. Второй сингл «Breathe» попал в топ-20, в то время как другие его песни — «The Leaders», «A Boy», «Hello» и «She’s Gone» — заняли первые места в различных чартах после выпуска. В ноябре 2010 года YG Entertainment анонсировали совместный альбом G-Dragon и T.O.P. Для продвижения своего альбома дуэт выпустил три сингла: «High High», «Oh Yeah» и «Knock Out» (корейский: 뻑이가요; Ppeogigayo). Альбом дебютировал под номером один в чарте альбомов Gaon.

Через три года после своего дебютного альбома G-Dragon выпустил свой первый мини-альбом "One of a Kind" в сентябре 2012 года. Альбом был положительно воспринят, возглавив чарт Billboard World Albums и войдя в чарт Billboard 200 под номером 161. По состоянию на конец 2012 года альбом был продан тиражом более 200 000 копий, что сделало его самым продаваемым альбомом корейского солиста с момента выпуска его первого альбома "Heartbreaker" в 2009 году. Мини-альбом получил награду "Запись года" на Сеульском фестивале музыкальных премий 2013 года. Его второй альбом "Coup d'Etat" был выпущен в сентябре 2013 года. Шесть треков из Coup d'Etat попали в топ-10 цифрового чарта Gaon с песней "Who You?" (Корейский: 니가 뭔데; Niga Mwonde), которая возглавила его. Альбом вошел в Billboard 200, что сделало G-Dragon первым корейским коллективом, который попал в чарт несколько раз. Успех Coup d'Etat привел к тому, что G-Dragon стал Артистом года на Mnet Asian Music Awards в 2013 году.

После четырехлетнего перерыва в качестве сольного исполнителя G-Dragon выпустил свой второй мини-альбом "Kwon Ji Yong" в июне 2017 года, включающий в себя сингл номер один, Untitled, 2014 . Другие песни с EP "Super Star" и "Bullshit" заняли 4-е и 6-е места в чартах соответственно.Мини-альбом превысил миллион копий, проданных на QQ Music, крупнейшем музыкальном онлайн-сервисе в Китае, за шесть дней, самый короткий срок для любого альбома. В Соединенных Штатах "Kwon Ji Yong" стал самым продаваемым альбомом G-Dragon и первым корейским альбомом солиста, который провел несколько недель на вершине чарта Billboard World Albums.

Альбомы

Студийные альбомы

Совместные альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как ведущий исполнитель

Совместные

Как приглашённый артист

Другие песни, попавшие в чарты

Комментарии

Примечания 

Дискографии Республики Корея
G-Dragon